Artavardiya (elamita Ir-du-mar-ti-ya, accadià Ar-ta-mar-zi-ya, arameu Rtwrzy), derivat de l'antic persa arta i vard que vol dir "El que fa justicia", fou un nom persa portat per alguns personatges entre els quals:
 Artavardiya (general), general persa de Darios I el Gran.
 Artavardiya (oficial) fou un oficial del tresor persa.